Джон Грей (род. в Бей-Ридж, Нью-Йорк) — американский писатель, режиссёр, телепродюсер.

Биография 
Создатель телесериала канала CBS Говорящая с призраками с Дженнифер Лав Хьюитт в главной роли. Также является автором сценария и режиссёром многих высокопрофильных телевизионных фильмов, таких как ремейк телефильма  года Хелтер Скелтер, , , , а также нескольких фильмов Зала славы Hallmark. Он также пишет киносценарии и снимает кинофильмы. Снял сериал  телеканала ABC с Сантьяго Кабрера в главной роли.

Фильмография

Ссылки 
 «Going Really Indie, With His Own Cash» The New York Times, January 22, 2010

Кинорежиссёры США
Кинопродюсеры США
Сценаристы США
Режиссёры телевидения США
Телепродюсеры США
Телесценаристы США
Википедия:Биографии современников